Mäuseln steht für:
 das Nachahmen des Tons der Maus, siehe Jägersprache #M
 einen Weinfehler, siehe Weinfehler #Mäuseln